hmh – codice ISO 639-3 della lingua huishui hmong sudoccidentale